Jean-Marie Bertrand peut désigner :

 Jean-Marie Bertrand (1937-2010), homme politique français ;
 Jean-Marie Bertrand (1943-), historien français.